Швейц — латышская фамилия. Известные носители:

 Швейц, Дайна Викторовна (род. 1939) — советская спортсменка.
 Швейц, Харий Арвидович (1936—2002) — советский киноактёр, спортсмен, тренер.